BFB steht für:
 Bahnhof Berlin Feuerbachstraße (DS100-Code)
 Belgian Family Brewers, einen Zusammenschluss unabhängiger belgischer Familienbrauereien sowie ein Gütesiegel für belgisches Bier 
 Bibliotheksforum Bayern, eine bibliothekarische Fachzeitschrift
 Blankoformularbedruckung, ein Verfahren der Kassenärztliche Bundesvereinigung
 Bund freier Bürger, eine ehemalige deutsche Partei
 Bund freischaffender Bildhauer Baden-Württemberg
 Business Flyers Basel AG, eine ehemalige Schweizer Fluggesellschaft

BfB steht für:
 Betrieb für Beschäftigungsförderung Leipzig, Eigenbetrieb der Stadt Leipzig von 1993 bis 2003
 Bundesverband der Freien Berufe, der Dachverband der Spitzenvereinigungen der Freien Berufe
 Bundesmonopolverwaltung für Branntwein
 Bürger für Boizenburg, siehe Boizenburg/Elbe#Stadtvertretung
 Bürgergemeinschaft für Bielefeld, eine Freie Wählergruppe

BFB